Die Palermo Ladies Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Palermo. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 18. bis 24. Juli 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Danielle Collins im Einzel sowie die Paarung Erin Routliffe/Kimberley Zimmermann im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Palermo Ladies Open 2022 fand vom 16. bis 17. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Palermo